

Прізвище 

Кін (, також ) — англійське прізвище. Відомі носії:
 Кевін Кін (, 1967) — англійський футболіст і футбольний тренер.
 Майк Кін (1967) — канадський хокеїст.
 Роббі Кін (1980) — ірландський футболіст.
 Рой Кін (1971) — ірландський футболіст.
 Кін Павло Андрійович (1882—1943) — радянський партійний діяч.

Кін — місто, штат Кентуккі
 Кін — місто, штат Нью-Гемпшир
 Кін — місто, штат Нью-Йорк
 Кін — місто, штат Техас
 Кін — переписна місцевість, штат Каліфорнія

Кін (Окінава)

Інше 
 Кін (міра)